Jordanowice – część miasta Grodzisk Mazowiecki.

 Jordanowice – część wsi Kady.

 Jordanowice – część wsi Radonie.
 Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – przystanek Warszawskiej Kolei Dojazdowej.